Tamás Pintér ist der Name folgender Personen:

* Tamás Pintér (Schriftsteller) (* 1930), ungarischer Schriftsteller und Journalist
 Tamás Pintér (Schauspieler) (1940–2012), ungarischer Schauspieler und Stuntman